T-35 – carro armato pesante sovietico dei primi anni trenta
 T35 – prototipo di M10 Wolverine, semovente cacciacarri statunitense
 T-35 Pillán – aereo da addestramento cileno